Publio Septimio Geta (; fl. siglo II, c. 110-171) fue el padre del emperador Lucio Septimio Severo, suegro de la emperatriz romana Julia Domna y abuelo paterno de los emperadores romanos Caracalla y Geta. Además de las menciones en la Historia Augusta, Geta se conoce por varias inscripciones, dos de las cuales se encontraron en Leptis Magna, África (este de Trípoli en la Libia moderna).

Biografía 
Geta era de origen bereber de antiguas regiones púnicas. Su familia era local, rica y distinguida en Leptis Magna, una ciudad prominente del Imperio Cartaginés, fundada por los fenicios. Su padre, Lucio Septimio Severo (c. 70- c. 110) era sufes y prefecto cuando Leptis se convirtió en colonia y sus habitantes obtuvieron la ciudadanía romana bajo Trajano; Lucio fue el primer duunviro de la nueva colonia (IRT 412). Es probable que sea el jinete rico que es muy conmemorado por el poeta de la dinastía Flavia Estacio (Silvae 4.5, 4.praef.). Los abuelos paternos de Geta fueron Marco Septimio Apro (n. c. 35), y posiblemente una Octavia. Geta también tenía una hermana llamada Septimia Polla, quien aparentemente nunca se casó;  Geta honró su memoria con una estatua de plata.

Si bien Geta parece no haber ocupado cargos políticos, ni locales ni imperiales, otros miembros de su familia se distinguieron. Tenía dos primos, que sirvieron como cónsules bajo el emperador romano Antonino Pío: Cayo Septimio Severo, cónsul sufecto en 160;  y Publio Septimio Apro, cónsul sufecto en julio de 153. Otro pariente suyo fue Cayo Septimio Severo Apro, cónsul ordinario en 207.

Geta se casó con Fulvia Pia (c. 125 - c. 198), una mujer de ascendencia romana perteneciente a la gens Fulvia, una familia patricia italiana que se originó en Tusculum.

Murió después de que su hijo Septimio alcanzara el rango de cuestor, y estaba a punto de partir hacia Bética para servir como procónsul, es decir, en 171. Septimio se vio obligado a regresar a África para arreglar los asuntos de su padre.

Árbol genealógico de la dinastía Severa 

 (1) = primer cónyuge
 (2) = segundo cónyuge
 (3) = tercer cónyuge
 (4) = cuarto cónyuge
 El verde oscuro indica un emperador de la dinastía Severa
Notas:
 Excepto donde se indique lo contrario, las notas a continuación indican que la paternidad de un individuo es como se muestra en el árbol genealógico anterior..

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Roman-emperors.org

Antiguos romanos del siglo II
Gens Septimia
Dinastía Severa